Rila bezeichnet:

Firmen:
 DSO Rila, ein bulgarisches Textilunternehmen ()

Geografische Objekte in Bulgarien:
 Rila, ein Gebirge
 Nationalpark Rila
 Rila (Fluss)
 Rila (Stadt)
 Gemeinde Rila
 Rilaseen, eine Seenlandschaft
 Autobahn Rila
 Kloster Rila, ein bulgarisch-orthodoxes Kloster
 Naturpark Rila-Kloster

Weiteres:
 Rila (Schiff, 1941), ein 1941 in Bulgarien gebautes Frachtschiff

Siehe auch
 Rilla